73-й армейский корпус (), сформирован 25 ноября 1944 года.

Боевой путь корпуса 
В 1944—1945 годах — дислоцировался на севере Италии (в районе Венеции).

Состав корпуса 
В декабре 1944:
 114-я лёгкая пехотная дивизия

С марта 1945:
 штаб корпуса
 батальон связи

Командующий корпусом 
 С 25 ноября 1944 — генерал пехоты Антон Достлер (8 мая 1945 взят в американский плен, 1 декабря 1945 — расстрелян)

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне